Shiozawa bezeichnet:

 Shiozawa (Niigata), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Niigata, heute Teil von Minami-Uonuma

Shiozawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hitoshi Shiozawa, japanischer Astronom
 Kaneto Shiozawa (1954–2000), japanischer Synchronsprecher
 Shiozawa Masasada (1870–1945), japanischer Ökonom
 Shōgo Shiozawa (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Tatsuya Shiozawa (* 1982), japanischer Fußballspieler